Salmorejo je lahko:

 Salmorejo, tradicionalna španska hladna juha iz Andaluzije.
 Salmorejo, tradicionalna španska hladna juha značilna za Kanarske otoke.